

Села 
 Вербівці — Івано-Франківська область, Коломийський район, Городенківська міська громада.
 Вербівці — Тернопільська область, Тернопільський район, Теребовлянська міська громада.
 Вербівці — Хмельницька область, Шепетівський район, Ленковецька сільська громада.
 Вербівці — Чернівецька область, Чернівецький район, Заставнівська міська громада.

Інше 
 Вербівці — втрачене заповідне урочище поблизу села Блюдники.
 Вербівці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.

Див. також 
 Вербівка